Johanna Larsson (ur. 17 sierpnia 1988 w Boden) – szwedzka tenisistka.

Kariera tenisowa 
Była tenisistką praworęczną z oburęcznym backhandem. Swój debiut w turnieju wielkoszlemowym odnotowała w 2010 roku we French Open, wygrywając w pierwszej rundzie z Anastasiją Sevastovą 6:2, 6:2. W drugiej rundzie przegrała z Akgul Amanmuradovą. Sklasyfikowana najwyżej w rankingu singlowym – na 45. miejscu – we wrześniu 2016 roku. Na swoim koncie ma dwanaście zwycięstw singlowych oraz siedemnaście zwycięstw deblowych w zawodach ITF. W singlu wygrała 2 turnieje WTA i trzykrotnie przegrywała w finałach.

W lipcu 2010 roku przegrała z Anną Czakwetadze w finale turnieju w Portorožu. Rok później w Båstad została pokonana w finale przez Polonę Hercog. W 2013 roku, ponownie w Båstad, osiągnęła finał, w którym uległa Serenie Williams. W sezonie 2015 osiągnęła pierwsze turniejowe zwycięstwo w grze pojedynczej, wygrywając w finale zawodów w Båstad z Moną Barthel 6:3, 7:6(2). W 2018 roku ponownie zwyciężyła w zawodach singlowych cyklu WTA, pokonując w meczu mistrzowskim w Norymberdze Alison Riske wynikiem 7:6(4), 6:4.

W grze podwójnej odniosła 14 zwycięstw turniejowych (9 z Kiki Bertens, 3 z Kirsten Flipkens oraz po jednym z Sofią Arvidsson i Jasmin Wöhr) oraz 9 razy przegrywała w finałach.

Była reprezentantką kraju w Pucharze Federacji.

W 2020 roku poinformowała o zakończeniu kariery zawodowej.

Życie prywatne 
W 2017 roku ogłosiła publicznie, że jest lesbijką.

Historia występów wielkoszlemowych 
 Legenda

Występy w grze pojedynczej

Występy w grze podwójnej

Występy w grze mieszanej

Finały turniejów WTA

Gra pojedyncza 5 (2–3)

Gra podwójna 23 (14–9)

Występy w Turnieju Mistrzyń

W grze podwójnej

Przypisy

Bibliografia 

Ludzie urodzeni w Boden (Szwecja)
Szwedzkie tenisistki
Szwedzcy olimpijczycy
Tenisiści ziemni na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016
Urodzeni w 1988